Grundstückwert steht für
 allgemein der Geldwert einer Liegenschaft, siehe Marktwert (Immobilie)
 ein steuerlicher Bemessungswert für Liegenschaften, der Einheitswert
 im österreichischen Steuerrecht der Ersatz für den Einheitswert (Grundstückswertverordnung 2016), siehe Grundstückwert (Österreich)